Ба́сти (, ) — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, административный центр одноимённого округа.

География 
Город находится на северо-востоке центральной части Уттар-Прадеша, на левом берегу реки Кувана (приток реки Гхагхры), на высоте 77 метров над уровнем моря.
Басти расположен на расстоянии приблизительно 165 километров к востоку от Лакхнау, административного центра штата и на расстоянии 570 километров к востоку-юго-востоку от Нью-Дели, столицы страны.

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения города составляла 114 651 человека, из которых мужчины составляли 52,4 %, женщины — соответственно 47,6 %. Уровень грамотности взрослого населения составлял 76 %. Уровень грамотности среди мужчин составлял 80,6 %, среди женщин — 70,8 %. 11 % населения составляли дети до 6 лет.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Город является сельскохозяйственным, торговым и промышленным центром. В его окрестностях выращивают зерновые культуры, сахарный тростник и некоторые другие виды сельскохозяйственных растений.
Сообщение Басти с другими городами Индии осуществляется посредством железнодорожного (Горакхдхам Экспресс) и автомобильного транспорта. Ближайший  расположен в городе Акбарпур.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш